Vaterpolski klub Zagreb je vaterpolski klub iz Zagreba.

Klupsko sjedište je na adresi Ante Pandakovića 7, Zagreb.

Klupski uspjesi 

2008.: 1. mjesto u 1. B vaterpolo ligi

Unutrašnje poveznice 
 ŽVK Zagreb

Vanjske poveznice  
 wkzagreb.hr

Izvori 

Zagreb, VK